Сре́бное (с  — Серебряное) — название населённых пунктов на Украине:

 Сребное — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Сребное — посёлок городского типа в Сребнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Срибное
Серебряное